Retórica puede hacer referencia a varios artículos:

  Retórica, disciplina que estudia la finalidad del lenguaje;
  Retórica centrista, que presenta posiciones moderadas;
  Retórica victimista, técnica demagógica; o
 Interrogación retórica, figura del diálogo.